Brookston può riferirsi a diverse località degli Stati Uniti:
Brookston (Indiana)
Brookston (Minnesota)
Brookston (Texas)